Бурас:

 Бурас, Мария Михайловна (род. 1968) — лингвист, литератор.

Также 
 Бескарагай (Восточно-Казахстанская область) (Бурас) — село в Восточно-Казахстанской области.